BNP Paribas Open 2016 — ежегодный профессиональный теннисный турнир, в 41-й раз проводившийся в небольшом калифорнийском городке Индиан-Уэллс на открытых хардовых кортах. Мужской турнир имеет категорию ATP Masters 1000, а женский — WTA Premier Mandatory.

Соревнование открывает мини-серию из двух турниров, основная сетка которых играется более 1 недели (следом намечен турнир в Майами).

Соревнования были проведены на кортах Indian Wells Tennis Garden — с 7 по 20 марта 2016 года.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Новак Джокович.
 женщины одиночки —  Симона Халеп.
 мужчины пары —  Вашек Поспишил /  Джек Сок.
 женщины пары —  Саня Мирза /  Мартина Хингис.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал восемь представителей Top10 мирового рейтинга. На турнир не смогли приехать прошлогодний финалист и третья ракетка мира Роджер Федерер из-за восстановления после операции на левом колене и восьмая ракетка мира Давид Феррер из-за усталости.

Первым номером посева стал лидер классификации и чемпион двух последних розыгрышей Новак Джокович, а вторым Энди Маррей. Британский теннисист неожиданно проиграл в третьем раунде Федерико Дельбонису. Из нижней части сетки в финал прошёл Милош Раонич, который был посеян под № 12. Джокович в качестве фаворита также вышел в финал и разгромил в нём канадского теннисиста. Для Новака этот успех стал пятым на турнире (до этого он выигрывал в 2008, 2011 и 2014-15 годах), по этому показателю он является рекордсменом турнира. В основном турнире приняли участие четыре представителя России, из них дальше всех удалось пройти Андрею Кузнецову, который вышел в третий раунд.

В мужском парном разряде победу отпраздновали Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, которые были посеяны под седьмым номером. В финале им удалось обыграть прошлогодних чемпионов и шестых сеяных на турнире Вашека Поспишила и Джека Сока. Первые номера посева Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу выбыли уже в первом раунде.

В женском одиночном турнире, как и в мужском, выступило восемь теннисисток из первой десятки. Не смогли принять участие в соревнованиях седьмая ракетка мира Мария Шарапова, сославшись на травму предплечья. Однако уже в день старта турнира 7 марта россиянка на своей пресс-кофренции объявила, что её проба на допинг во время проведения Открытого чемпионата Австралии этого года дала положительный результат. В её крови был обнаружен запрещенный c 1 января препарат Милдронат. Помимо Шараповой перед стартом турнира также снялась шестая теннисистка в мире Карла Суарес Наварро, которая сослалась на травму правой лодыжки. Прошлогодняя победительница соревнований Симона Халеп защищала свой титул под пятым номером посева и добралась до четвертьфинала, где проиграла лидеру женского тенниса Серене Уильямс. Американка в итоге смогла дойти до финала, где её соперницей стала Виктория Азаренко (№ 13 посева). Белорусская спортсменка смогла обыграть главного фаворита турнира в двух сетах. Азаренко выигрывает главный трофей Индиан-Уэллса во второй раз в карьере (до этого в 2012 году). В основной сетке турнира приняло участие пять россиянок, лучше всех смогла выступить Дарья Касаткина, которая пробилась в четвертьфинал, где уступила Каролине Плишковой.

Парный приз у женщин достался американскому дуэту Бетани Маттек-Сандс / Коко Вандевеге. Прошлогодние победительницы и первые номера посева Саня Мирза / Мартина Хингис выбыли уже в третьем раунде.

Соревнования

Одиночный турнир

Мужчины 

 Новак Джокович обыграл  Милоша Раонича со счётом 6-2, 6-0.
 Джокович выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 62-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины 

 Виктория Азаренко обыграла  Серену Уильямс со счётом 6-4, 6-4.
 Азаренко выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уильямс сыграла свой 2-й одиночный финал в сезоне и 88-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир

Мужчины 

 Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер обыграли  Вашека Поспишила /  Джека Сока со счётом 6-3, 7-6(5).
 Маю выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрбер выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины 

 Коко Вандевеге /  Бетани Маттек-Сандс обыграли  Юлию Гёргес /  Каролину Плишкову со счётом 4-6, 6-4, [10-6].
 Вандевеге выигрывает свой дебютный парный титул в туре ассоциации.
 Маттек-Сандс выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 BNP Paribas Open
 Мировой Тур ATP 2016
 WTA Тур 2016
 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Март 2016 года
2016